Вишнёвое () — село в Петровском сельском совете Хорольского района Полтавской области Украины.

Код КОАТУУ — 5324884601. Население по переписи 2001 года составляло 623 человека.

Является административным центром Петровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла: Гирино, Еньки, Лозы и Садовое.

Географическое положение 
Село Вишнёвое находится между сёлами Козубовка и Садовое. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой. Через село проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Вишнёвое.

История 
до 1922 г. – Енькивська Часовня

Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов 

Возникло село в первой половине XVII века, оно обозначено на карте Боплана.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ПК «Им. Ватутина».

Объекты социальной сферы 
 Петровский УВК.

Примечания 

Населённые пункты Лубенского района